Анто́ни Ло́пеш (; ) — португальский футболист, вратарь клуба «Олимпик Лион» и сборной Португалии. Чемпион Европы 2016 года, двукратный серебряный призёр чемпионата Франции.

Биография 
Антони Лопеш родился в городе Живор, начал свою карьеру в клубе «Олимпик Лион», будучи впервые призванным в основную команду 24 сентября 2011 года на матч с «Бордо», выигранный со счётом 3:1, в качестве запасного для Реми Веркутра. Другой вызов в основу был 24 января 2012 против «Лион-Дюшер» в Кубке Франции, но снова не использовался в качестве замены Матье Вальверда, игравшего в победном для команды матче (3:1).

6 декабря 2012 год дебютировал за основную команду в матче Лиге Европы против «Хапоэля» из Кирьят-Шмоны. Свой первый матч в чемпионате Франции сыграл против «Сент-Этьена».

Антони был включён в заявку сборной Португалии на чемпионат Европы 2016 года, став в её составе победителем турнира. Однако, все матчи он провёл в запасе.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 7 / пропущено мячей: 8; победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3.

Достижения

Клуб 
«Олимпик Лион»
 Вице-чемпион Франции (2): 2014/2015, 2015/2016;
 Финалист Кубка французской лиги (2): 2013/2014, 2019/2020
 Финалист Суперкубка Франции (2): 2015, 2016.

Сборная Португалии 
 Чемпион Европы: 2016.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Eurosport.ru

Футболисты Португалии
Чемпионы Европы по футболу
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»